Lebometa bezeichnet:

 Lebumetan, eine Aldeia im Suco Bereleu, Osttimor
 Lebumetan (Ort), ein Ort in der gleichnamigen Aldeia im Suco Bereleu, Osttimor
 Lebometa (Faturasa), ein Ort im Suco Faturasa, Osttimor
 Foho Lebometa, ein Hügel im Suco Vila Verde, Osttimor